Por Somebody to Love pode estar à procura de:
 "Somebody to Love", episodio de 30 Rock
 "Somebody to Love", canção de Jefferson Airplane do álbum Surrealistic Pillow
 "Somebody to Love", canção de Queen do álbum A Day at the Races
 "Somebody to Love", canção de Nelly Furtado do álbum Loose
 "Somebody to Love", canção de Leighton Meester do álbum Love Is a Drug.
 "Somebody to Love", canção de Justin Bieber.

Desambiguação